Уоссон — фамилия. Известные носители:
 Уоссон, Крейг (род. 1954) — американский актёр, сценарист и продюсер.
 Уоссон, Роберт Гордон (1898—1986) — американский этноботаник (этномиколог), писатель и банкир.
 Уоссон, Эрин (род. 1982) — американская топ-модель.